Prospekt de Moscú (Московский проспект, Moskovski prospekt) es el nombre de varias avenidas:
 Prospekt de Moscú (Arcángel);
 Prospekt de Moscú (Vítebsk);
 Prospekt de Moscú (Vorónezh);
 Prospekt de Moscú (Kaliningrado);
 Prospekt de Moscú (Moscú);
 Prospekt de Moscú (Náberezhnyye Chelný);
 Prospekt de Moscú (San Petersburgo);
 Prospekt de Moscú (Togliatti);
 Prospekt de Moscú (Járkov);
 Prospekt de Moscú (Cheboksary);
 Prospekt de Moscú (Yároslavl).

También puede referirse a la estación del Metro de Moscú Moskovski Prospekt.